Електричний опір — характеристика провідника створювати перешкоди проходженню електричного струму.
 Опір (річка) — річка на заході України, головна права притока Стрию.
 Психологічний опір — явище в психологічній клінічній практиці, при якому пацієнт прямо чи опосередковано противиться зміні своєї поведінки.
 Хвильовий опір —складова опору руху тіл в рідинах і газах, пов'язана з витратами енергії на утворення хвиль в середовищі.
 Аерогідродинамічний опір —сила протидії рухові тіл в рідинах і газах.

У мистецтві
 Опір () — фільм-драма Тодда Комарницького, знята 2003 року.
 The Resistance (англ. Опір) — п'ятий студійний альбом та одноіменна пісня британського рок-гурту Muse, що вийшов у 2009 році.

Див. також 
 Резистентність
 Відсіч (значення)